HMS Avenger, ha sido el nombre utilizado por ocho buques de la Royal Navy británica:

HMS Avenger fue botado en 1778 como el brulote de 8 cañones HMS Lucifer. Fue renombrado HMS Avenger tras su conversión en balandro en 1779 y vendido en 1783.
 fue un balandro de 16 cañones, que anteriormente, fue el francés  Vengeur, que fue capturado en 1794 y vendido en 1802.
 fue un balandro, anteriormente, fue el buque civil Elizabeth. fue adquirido en 1803 y echado a pique el mismo año.
 fue un balandro de 18 cañones, anteriormente fue el carbonero Thames. Fue adquieido en 1804 y naufragó en 1812.
 fue una fragata dotada de propulsión mediante máquina de vapor y ruedas laterales botada en 1845, que naufragó en el norte de África en 1847.
 fue un portaaviones de escolta de clase Avenger, puesto en grada como el buque mercante Río Hudson pero convertido y botado en 1940. fue transferido a la Royal bajo la Ley de Préstamo y Arriendo, y hundido por el submarino alemán U-155 en 1942.
 fue un LST botado en 1945 con el nombre LST 3011. Fue renombrado HMS Avenger en 1947 y vendido a la Armada Hindú en 1949, donde fue renombrado INS Magar en 1951.
 fue una fragata tipo 21 botada en 1975, que participó en la guerra de las Malvinas, y que fue vendida a Pakistán en 1994, donde fue renombrada Tippu Sultan.

Nombres de buques británicos

sl:HMS Avenger
fi:HMS Avenger